Ernst-Mach-Gymnasium ist der Name folgender Schulen:
 Ernst-Mach-Gymnasium Haar
 Ernst-Mach-Gymnasium Hürth